Mount Keira kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Keira (berg), New South Wales, Wollongong, 
 Mount Keira (del av en befolkad plats), New South Wales, Wollongong, 

Robotskapade Australienförgreningar